Světová skupina 2016 představovala nejvyšší úroveň Davis Cupu – elitní šestnáctičlennou skupinu, z níž vzešel celkový vítěz 105. ročníku soutěže. Účastníci čtvrtfinále si zajistili setrvání v této skupině pro následující ročník. Na týmy, které prohrály v úvodním kole, čekala baráže o udržení pro rok 2017.

Obhájcem salátové mísy byl tým Velké Británie, která v gentském finále předešlého ročníku porazila Belgii 3:1 na zápasy. Získala tak jubilejní desátý titul a první od roku 1936, což znamenalo nejdelší interval mezi dvěma trofejemi v historii soutěže. 

Polsko hrálo světovou skupinu poprvé od jejího zavedení v roce 1981. V úvodním kole prohrálo s Argentinou 2:3 na zápasy.

V závěru listopadu 2016 hostilo Chorvatsko v záhřebském  finálovém duelu Argentinu, která držela předchozí aktivní bilanci výher 3–0. Chorvaté se po sobotní čtyřhře ujali vedení 2:1 na zápasy a v otevíracím nedělním singlu obou jedniček vedl Chorvat Marin Čilić nad Juanem Martínem del Potrem již 2–0 na sety. Zbylou sadu se mu však získat nepodařilo a po téměř pětihodiném dramatu odešel poražen 2–3 na sety. V závěrečné dvouhře již dominovala argentinská dvojka Federico Delbonis, který proti Ivu Karlovićovi neztratil ani sadu. Po prohraných finále z let 1981, 2006, 2008 a 2011 tak Argentina poprvé vybojovala salátovou mísu pro šampiony soutěže. Teprve potřetí od zavedení světové skupiny v roce 1981 dokázalo družstvo ve finále otočit nepříznivý stav 1:2 na zápasy. V hale pro 15 tisíc diváků pak nehrající kapitán vítězů, Daniel Orsanic, komentoval triumf slovy: „Musím tomu věřit, snili jsme o tom tolikrát, ale teď jsme to dokázali. Tenis je u nás tradiční sport a zasloužili jsme si to. Je to nejkrásnější okamžik mého života a je ctí být součástí tohoto týmu.“

Světová skupina

Nasazení týmů

Pavouk

První kolo

Velká Británie  vs. Japonsko

Srbsko vs. Kazachstán

Itálie vs. Švýcarsko

Polsko vs. Argentina

Francie vs. Kanada

Německo vs. Česko

Austrálie vs. Spojené státy americké

Belgie vs. Chorvatsko

Čtvrtfinále

Srbsko vs. Velká Británie

Itálie vs. Argentina

Česko vs. Francie

Spojené státy americké vs. Chorvatsko

Semifinále

Velká Británie vs. Argentina

Chorvatsko vs. Francie

Finále

Chorvatsko vs. Argentina

Vítěz 2016

Reference 

světová skupina